A 21 640-es számú mellékút egy rövid, öt számjegyű mellékút Nógrád megyében. A 21-es főút 29+400-as kilométerszelvényénél, a pásztói Irinyi út keresztezésénél lévő csomópont egyik átkötő ága. (Az Irinyi utat az országos közutak nyilvántartását szolgáló kira.gov.hu térképe 24 302-es számozással jelöli, bár az ugyanott feltüntetett kilométer-számozás szerint ez az út csak a pásztói vasútállomásig tart.) A Budapest felé tartó forgalmat vezeti át az Irinyi út végső körforgalmából a 21-es főútra, ahol véget is ér; teljes hossza 291 méter.

A csomópont ágai: Budapest felől letérve a 21 637-es, Salgótarján felé a 21 638-as, Salgótarján felől letérve a 21 639-es, Budapest felé pedig a 21 640-es utak.

Források 
 kira.gov.hu, lekérdezés időpontja: 2019. április 24.

21640
Pásztó